Terry Paxton Bradshaw, ameriški upokojeni podajalec, * 2. september 1948, Shreveport, Louisiana.

Bradshaw je v ligi NFL na položaju podajalca štirinajst sezon igral za ekipo Pittsburgh Steelers. V tem času je štirikrat zmagal na Super Bowlih in kot prvi podajalec dobil tri in kasneje štiri šampionske prstane. Svoje moštvo je popeljal do osem divizijskih naslovov. Leta 1989 je bil v svojem prvem letu izpolnjevanja pogojev izvoljen v Hram Slavnih lige NFL. Trenutno je zaposlen kot televiijski komentator in sovoditelj oddaje Fox NFL Sunday.

Na igrišču je bil zelo tekmovalen, posedoval pa je zelo močno, najsibodi občasno nekoliko divjo roko. Vseskozi svojo poklicno pot je sam določal poteze svoje ekipe. S svojimi fizičnimi sposobnostmi se je kot nepozabni vodja za vedno vpisal v zgodovino ekipe iz Pittsburgha. Med svojo igralsko potjo je le sedemkrat presegel mejnik 300 jardov na eni tekmi, a mu je to trikrat uspelo v končnici, dvakrat pa na Superbowlih. Na skupno štirih nastopih na veliki tekmi je zbral 932 jardov in devet zadetkov, s čimer je postavil rekord, ki je ob njegovi upokojitvi še vedno stal. V devetnajstih tekmah v končnici je žogo uspešno podal 261-krat za skupni izkupiček 3.833 jardov.

Podajalska statistika 

Pomen okrajšav
OT = Odigrane tekme
Pod = Podaje 
Usp = Uspešne podaje
Oup = Odstotek uspešnih podaj
Zad = Zadetki 
Prž = Prestrežene žoge 
NDS = Najdaljša podaja sezone
Pod. ocena = Podajalska ocena
Z/P = Zmage in porazi
Z = Zadetek

Diskografija

Albumi

Singli

Sklici

Priporočeno branje 
 http://www.usatoday.com/news/health/spotlighthealth/2004-01-30-bradshaw_x.htm - Razdelek »Personal Life«
 http://www.hickoksports.com/biograph/bradshwt.shtml  - Uvod, razdelek »NFL Career«
 http://www.profootballhof.com/hof/member.jsp?player_id=31 - Uvod, razdelek »NFL Career«
 http://www.mcmillenandwife.com/bradshaw_fox_bio.html - Razdelek »After retiring«
 http://www.nola.com/news/t-p/frontpage/index.ssf?/base/news-4/113169397889570.xml - Razdelek »New Orleans«

Zunanje povezave 

 FoxSports.com - NFL - Terry Bradshaw 
 Terry Bradshaw Fantasy Football Blog 
 Bradshawova stran pri Hramu Slavnih 

Rojeni leta 1948
Živeči ljudje
Ameriški igralci ameriškega nogometa